Mauritiaans voetbalelftal (mannen)
 Mauritiaans voetbalelftal (vrouwen)